Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2022 проводился с 22 по 29 мая 2022 года в городе Токоро. Турнир проводился в 39-й раз.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в истории чемпионатов) команда Loco Solare (Китами; скип Сацуки Фудзисава, для которой это был 7-й чемпионский титул), победившая в финале команду Chubu Electric Power (Нагано; скип Икуэ Китадзава). Бронзовые медали завоевала команда скипа Hokkaido Bank (скип Momoha Tabata).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2022.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не играется, 3-е место занимает проигравший в полуфинале.Время начала матчей указано по японскому стандартному времени (UTC+9). Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

Четвертьфиналы. 28 мая, 9:001-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 28 мая, 15:00Финал. 29 мая, 16:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2022

Спорт в Японии в 2022 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Токоро
Май 2022 года

en:2022 Japan Curling Championships